Радомир Поповић може бити:

 Радомир Поповић, српски глумац (1929-2013)
 Радомир В. Поповић, теолог и историчар хришћанства (р. 1954)
 Радомир Ј. Поповић, српски историчар (р. 1969)

Види још 
 Радомир (вишезначна одредница)
 Поповић (вишезначна одредница)